Lliga Socialista Revolucionària, partit polític històric d'Espanya
 Los Súper Ratones, grup de rock de l'Argentina
 Sistema de repòs local (del seu nom en anglès Local Standard of Rest), sistema de referència usat en cinemàtica estel·lar
 Linux Screen Reader, lector de pantalla de codi obert de GNOME